Аббревиатура AMP может расшифровываться как:

В химии
 Adenosine monophosphate — аденозинмонофосфат, нуклеотид, входящий в состав РНК

В вычислительной технике
 Accelerated mobile pages — разработанная Google технология предназначенных для ускоренной загрузки HTML страниц.
 Asymmetric multiprocessing — асимметричное мультипроцессирование.